Палама́р — українське прізвище, утворене від «паламар» («нижчий служитель православної церкви»).

 Паламар Анатолій Максимович (* 1935) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Паламар Арсен Онуфрійович (1938-2021) — український публіцист
 Паламар Борис Іванович (* 1963) — головний лікар Київської міської клінічної лікарні № З, Голова Асоціації лікарів м. Києва, депутат Київської міської ради
 Паламар Вікторія (* 1977) — українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту
 Паламар Володимир Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Паламар Григорій (1929-2010) — Заслужений художник України
 Паламар Іван Іонович (* 1961) — український футболіст
 Паламар Микола Іванович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Паламар Олександр Олександрович (1991—2014) — молодший сержант 24-ї окремої Залізної механізованої бригади.
 Паламар-Мордвинцева Галина Михайлівна (нар. 1924) — вчений-альголог, головний науковий співробітник відділу фікології Інституту ботаніки НАН України.
 Паламар Святослав Ярославович - майор , заступник командира полку "Азов"

Див. також 
 Пономар (значення)

Примітки 

Українські прізвища